Мисс Мира 1986 () — 36-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 13 ноября 1986 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 77 девушек. Победила Жизель Ларонде, представлявшая Тринидад и Тобаго.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-15

 1. Австрия
 2. Колумбия
 3. Коста-Рика
 4. Дания
 5. Эквадор

 6. Ирландия
 7. Новая Зеландия
 8. Панама
 9. Филиппины
 10. Свазиленд

 11. Тринидад и Тобаго
 12. Великобритания
 13. Соединенные Штаты
 14. Венесуэла
 15. Югославия

Топ-7
 1. Австрия
 2. Дания
 3. Венесуэла
 4. Новая Зеландия
 5. Тринидад и Тобаго
 6. Соединенные Штаты
 7. Эквадор

Участницы

Заметки

Дебют 
 Антигуа и Барбуда, Британские Виргинские острова, Макао и Сьерра-Леоне соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Маврикий последний раз участвовали в 1980 году.
 Тонга и Turkey последний раз участвовали в 1983 году.
 Гондурас последний раз участвовали в 1984 году.

Отказались 
 Аруба и Пуэрто-Рико потеряли возможность участвовать из-за проблем с финансами.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1986
 Мисс Интернешнл 1986

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1986

Мисс мира
События 13 ноября
Ноябрь 1986 года
1986 год в Лондоне